Shōtō en japonais désigne le sabre japonais.

Ce mot peut aussi désigner :
 le quartier Shōtō dans l'arrondissement de Shibuya à Tokyo
 Shoto Bokusai, peintre japonais du , mort en 1492
 Shōtō Tanemura (1947-), expert du sabre japonais